Стурла Тордарсон (1214—1284 гг.) — исландский политик, поэт, прозаик и историограф. Известен в первую очередь как автор «Саги о Хаконе Старом» и «Саги об Исландцах», а также как человек, записавший одну из версий «Книги о заселении Исландии» — т. н. «Книгу Стурлы».

Биография 
Стурла родился в Западной Исландии 29 июля 1214 года. Он принадлежал к влиятельному роду Стурлунгов и был сыном Торда Стурлусона и родным племянником Снорри Стурлусона. Старший брат Стурлы Олав Белый Скальд также был поэтом и вероятным составителем ряда саг.

По сообщению самого Стурлы, в 1235 году он обучался у своего дяди Снорри. После смерти отца (1237 год) именно Стурле пришлось возглавить род. Когда Снорри был убит по приказу норвежского конунга Хакона Старого, Стурла попытался отомстить за него и в начале 1242 года совместно с сыном Снорри Орэкьей предпринял поход на Палатный холм против Гицура сына Торвальда, но успеха не достиг.

В 1242—1258 гг. Стурла контролировал часть Западной Исландии, поддерживая в местных распрях других Стурлунгов, Торгильса Заячья Губа и Торда Какали. В отличие от большинства хёвдингов, старавшихся заручиться поддержкой норвежской короны ценой присяги на верность и обязательств подчинить всю Исландию Норвегии, Стурла действовал на основании местных законов и отказывался от поездок к конунгу. В результате он превратился в главу антинорвежской партии на острове. Когда альтинг присягнул на верность Хакону (1262 год), Стурле пришлось покинуть остров из-за возможной расправы и прибегнуть к милости норвежского конунга.

Хакон Старый в это время был в походе, где и умер (1263 год). Стурла смог снискать милость у его сына, Магнуса Исправителя Законов, и впечатлить его своими способностями рассказчика саг и скальда. Магнус поручил ему составить сагу о конунге Хаконе. «Сага о Хаконе Старом» была закончена в 1265 году, как сообщает сам автор.

В 1271 году конунг разрешил Стурле вернуться на родину в должности лагмана, то есть фактически наместника во всей Исландии. В 1277—1278 гг. Стурла предпринял ещё одну поездку на континент, из которой вернулся в чине королевского стольника, соответствовавшем рыцарскому званию на континенте. С этого момента его официально именовали «господин лагман Стурла». Во время этой же поездки Стурла составил «Сагу о конунге Магнусе Исправителе Законов» и написал несколько поэм об этом конунге.

В последние годы жизни Стурла отказался от полномочий лагмана, уступил усадьбу своему сыну Снорри и до самой смерти жил на маленьком острове как частное лицо. Он умер 29 августа 1284 года, в день своего семидесятилетия. К этому времени он был автором ещё двух больших прозаических текстов — «Саги об Исландцах» и «Книги Стурлы», одной из версий «Книги о заселении Исландии».

Литературное наследие

Сага о Хаконе Старом 
«Сага о Хаконе Старом» была написана на основании грамот и рассказов видных участников событий из числа руководителей партии Берестяников, победившей в гражданской войне. Эти люди пытались руководить процессом написания саги. Тем не менее Стурла смог описать события в том числе и с точки зрения противников Берестяников. Он использовал тот факт, что главный противник конунга Хакона, ярл Скули, приходился тестем ему и дедом заказчику Стурлы, конунгу Магнусу. Стурле удалось показать за противостоянием двух вождей реальное столкновение интересов разных общественных групп и проникнуть в суть событий. Благодаря этому он смог убедительно показать, как за полвека Норвегия превратилась из отсталой, охваченной гражданской войной страны в мощную державу с европейскими амбициями.

Сага о конунге Магнусе Исправителе Законов 
Эта сага составлялась на основе писем и указаний самого конунга в 1277—1278 гг. Вероятно, после смерти Магнуса в 1280 году она была дополнена. Но от неё сохранились только фрагменты.

Сага об Исландцах 
«Сага об Исландцах» относится к числу «саг о недавних событиях». Она была составлена между 1275 (возможно, даже 1280) г. и 1284 г., а время её действия заканчивается в 1264 г., начинаясь при этом в 1183 г. Это рекорд продолжительности для этого вида саг.

Другие произведения 
Стурле приписывают авторство «Саги о христианстве», рассказывающей о крещении Исландии. Её фрагменты позже вошли в состав «Саги о Ньяле» и ряда других «родовых саг». Высказываются гипотезы об участии Стурлы в записи «Саги о Людях из Лососьей долины», «Саги о Греттире» и «Саге о Людях с Песчаного Берега».

Предки 

</center>

Публикации 
 Книга о заселении Исландии. Русский перевод
 Стурла Тордарсон. Сага об исландцах. Перевод А. В. Циммерлинга. СПб, 2007.
 Norges kongesagaer. Bind 4. Håkon Håkonssons saga; Magnus Lagabøtes saga. Gyldendal, 1979. ISBN 82-05-11159-6

Литература 
 Циммерлинг А. В. Стурла Тордарсон и «Сага об исландцах»// Сага об исландцах. СПб, 2007. С. 9 — 64.
 Sturla Þórðarson — sjö alda afmæli; grein í Lögbergi 1922

Примечания 

Историки Исландии
Писатели Исландии
Стурлунги